Louis Agassiz Fuertes (1874-1927), scientifique américain;
 Gloria Fuertes (1917-1998), poétesse espagnole;
 Antonio Fuertes (1929-2015), joueur de football espagnol;
 Xavier Pascual Fuertes (1968-), joueur de handball et entraîneur espagnol;
 Esteban Fuertes (1972-), joueur de football argentin.

Voir aussi 

 Los Fuertes, film chilien réalisé par Omar Zúñiga Hidalgo (2019).

Homonymie
Homonymie de nom de famille